Наказной гетман, Гетман наказный или Назначенный гетман — персона, исполнявшая обязанности гетмана (временно) по назначению в Войске Запорожском в XVII — XVIII веках.

Наказной гетман назначался правительством Польско-литовской республики, позже — России.

История 
2 июня 1572 года король Польско-литовской республики Сигизмунд II Август подписал универсал о создании реестрового казацкого войска. Тогда же были наняты для службы первые 300 казаков. Они давали присягу на верность королю и должны были, находясь в полной готовности, отражать вторжения крымских татар на территорию Польско-литовской республики, участвовать в подавлении выступлений крестьян, восстававших против панов и магнатов, и участвовать в походах на Русское царство и Крымское ханство. Для руководства казаками назначался коронный гетман. Первые малороссийские гетманы появились во время Стефана Батория, давшего Днепровским казакам реестровую организацию и право избрания предводителя под именем гетман. 

Гетман наказный избирался казацкой старши́ной или назначался генеральной старши́ной, в основном из своего же числа, в случае смерти, смещения (в этих случаях наказной гетман исполнял обязанности до избрания постоянного гетмана) или длительного отсутствия гетмана (атамана).

Также наказной гетман назначался (как правило, самим гетманом, чаще всего из числа генеральных старшин или полковников) для руководства походом казацкого войска, когда гетман оставался в своей резиденции или по другим причинам, когда гетман не мог сделать этого лично (например, во время дипломатических переговоров).

Назначение наказного гетмана оформлялось универсалом, а с 20-х годов XVIII века — царским указом.

Персоналии 
Некоторые наказные гетманы возглавляли Войско Запорожское на протяжении нескольких лет (представлены не все):

 Д. Дорошенко — (1633)
 Я. Сомко (1660—1663)
 Г. Дорошенко — (1668)
 А. Дорошенко —  (1674),
 C. Самусь (1693—1702),
 П. Полуботок (1722—1724).

См. также 

 Великий гетман литовский
 Польный гетман литовский
 Великий гетман коронный
 Польный гетман коронный
 Наказной атаман
 Наказной полковник

Примечания

Литература 
 
 
 
 Переписка гетманов Левобережной Украины с Москвой и Санкт-Петербургом. 1654–1764 гг.: сборник документов. 
 Гайдай Л. Історія України в особах, термінах, назвах і поняттях. — Луцьк: «Вежа», 2000.
 

Военное управление
Казацкая старшина